Тур Венгрии () — ежегодная шоссейная многодневная велогонка по дорогам Венгрии, проходящая с 1925 года. Входит в календарь UCI Europe Tour с категорией 2.1.

История

Призёры

Рекорды

Индивидуально

По странам

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 

Велогонки в Венгрии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1925 года
Появились в 1920-е годы в Венгрии